Velika nagrada Belgije 1965 je bila tretja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1965. Odvijala se je 13. junija 1965.

Dirka 

|-
! 1
| 17
|  Jim Clark
| Lotus-Climax
| 32
| 2:23:34,8
| 2
| 9
|-
! 2
| 8
|  Jackie Stewart
| BRM
| 32
| + 44,8 s
| 3
| 6
|-
! 3
| 4
|  Bruce McLaren
| Cooper-Climax
| 31
| +1 krog
| 9
| 4
|-
! 4
| 14
|  Jack Brabham
| Brabham-Climax
| 31
| +1 krog
| 10
| 3
|-
! 5
| 7
|  Graham Hill
| BRM
| 31
| +1 krog
| 1
| 2
|-
! 6
| 10
|  Richie Ginther
| Honda
| 31
| +1 krog
| 4
| 1
|-
! 7
| 18
|  Mike Spence
| Lotus-Climax
| 31
| +1 krog
| 12
| 
|-
! 8
| 21
|  Jo Siffert
| Brabham-BRM
| 31
| +1 krog
| 8
| 
|-
! 9
| 2
|  Lorenzo Bandini
| Ferrari
| 30
| +2 kroga
| 15
| 
|-
! 10
| 15
|  Dan Gurney
| Brabham-Climax
| 30
| +2 kroga
| 5
| 
|-
! 11
| 5
|  Jochen Rindt
| Cooper-Climax
| 29
| +3 krogi
| 14
| 
|-
! 12
| 27
|  Lucien Bianchi
| BRM
| 29
| +3 krogi
| 17
| 
|-
! 13
| 22
|  Innes Ireland
| Lotus-BRM
| 27
| +5 krogov
| 16
| 
|-
! 14
| 23
|  Richard Attwood
| Lotus-BRM
| 26
| Trčenje
| 13
| 
|-
! Ods
| 29
|  Masten Gregory
| BRM
| 12
| Črpalka za gorivo
| 20
| 
|-
! Ods
| 20
|  Jo Bonnier
| Brabham-Climax
| 9
| Vžig
| 7
| 
|-
! Ods
| 11
|  Ronnie Bucknum
| Honda
| 9
| Menjalnik
| 11
| 
|-
! Ods
| 1
|  John Surtees
| Ferrari
| 5
| Motor
| 6
| 
|-
! Ods
| 26
|  Frank Gardner
| Brabham-BRM
| 3
| Vžig
| 19
| 
|}

Viri 
 

Formula 1 sezona 1965
1965